Dekanat Bruck steht für:
 Dekanat Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Erzdiözese Wien
 Dekanat Bruck an der Mur, Steiermark, Diözese Graz-Seckau